Biaquino II da Camino (1180 circa – ante 1227) – nobile e militare italiano
 Biaquino da Camino (m. 1257) – vescovo italiano
 Biaquino III da Camino (1220 ca. – 1274) – politico e condottiero italiano
 Biaquino IV da Camino, figlio di Guecellone V da Camino
 Biaquino V da Camino, figlio di Tolberto II da Camino († 1274)
 Biaquino VI da Camino (1269/70 – † prima del 1317)
 Biaquino VII da Camino, figlio di Tolberto III e Gaia da Camino